Den Nachnamen Rafn tragen:

Carl Christian Rafn (1795–1864), dänischer Archäologe und Skandinavist
Carl Gottlob Rafn (1769–1808), dänischer Naturforscher
Lina Rafn (* 1976), dänische Popsängerin und Fernsehstar

Siehe auch:
 Ravn